Sportequipe è un marchio italiano fondato nel 2022 a Macchia d'Isernia, in Molise, dall'imprenditore Massimo Di Risio in seno al gruppo DR Automobiles. Rispetto all'omonimo marchio, il marchio Sportequipe appartiene ad una fascia di mercato più elevata, compresa tra gli oltre 30.000 euro del modello S5 per salire oltre i 40.000  euro del modello S8, presentato al salone di Parigi, la cui uscita dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate 2023.

Esattamente come avviene con l'azienda madre, le varie autovetture sono basate su progetti delle case automobilistiche cinesi Chery Automobile e JAC Motors e sono commercializzate all'interno dei propri punti vendita in seguito a modifiche sia estetiche che legate all'omologazione in suolo europeo.

Storia 

La volontà nel gruppo DR di espandersi in nuove fasce di mercato con un paio di nuovi marchi trapela all'inizio del 2022; uno di questi nuovi marchi è proprio Sportequipe, il cui debutto avviene nello stesso anno al Milano Monza Open-Air Motor Show presentando cinque veicoli, basati su progetti Chery e JAC e strettamente imparentati coi veicoli a marchio EVO e DR, di cui risultano essere delle versioni più esclusive: i SUV S5, S6 e S7, versioni dall'aspetto sportiveggiante dei vari DR 5.0, 6.0 e 7.0, e il pick-up K, versione dall'aspetto più sportivo del pick-up EVO Cross 4. Totalmente inedita è invece la Sportequipe S1, citycar elettrica basata sulla Chery eQ1 e destinata alla produzione in Italia presso la fabbrica di Macchia d'Isernia.

La gamma si espande pochi mesi dopo con la presentazione, al Salone dell'Automobile di Parigi, del SUV top di gamma Sportequipe S8, basato sulla Chery Tiggo 8 Pro e disponibile, in versione benzina-GPL, ibrida plug-in e in versione tri-fuel (benzina-elettrica-GPL). Le versioni ibrida plug-in e tri-fuel utilizzano un motore 1.5 turbo benzina da 115 Kw accoppiato a due motori elettrici da 55 kW e 70 kW,  alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,27 kWh.

Veicoli 
La gamma del marchio comprende attualmente sei modelli, ossia:

 Sportequipe S1 (dal 2022)
 Sportequipe S5 (dal 2022)
 Sportequipe S6 (dal 2022)  
 Sportequipe S7 (dal 2022)
 Sportequipe S8 (dal 2022)
 Sportequipe K (dal 2022)

Note

Collegamenti esterni